Presentazione al Tempio – episodio dell'infanzia di Gesù riferito dal Vangelo secondo Luca (2,22-39).
 Presentazione al Tempio – dipinto di Gentile da Fabriano
 Presentazione al Tempio – dipinto di Andrea Mantegna
 Presentazione al Tempio – affresco di Beato Angelico
 Presentazione al Tempio – vetrata artistica di Lorenzo Ghiberti
 Presentazione al Tempio – dipinto di Lorenzo Lotto
 Presentazione al Tempio – dipinto di Ambrogio Lorenzetti
 Presentazione al Tempio – dipinto di Giovanni Bellini
 Presentazione al Tempio – dipinto di Fra Bartolomeo
 Presentazione al Tempio – dipinto di Stephan Lochner conservato nel Museo Calouste Gulbenkian a Lisbona

Pagine correlate 

 Candelora
 Convento della Presentazione al Tempio
 Presentazione della Vergine al Tempio
 Presentazione di Gesù al Tempio